Sempronia – forma femminile del nome proprio di persona Sempronio
Sempronia – sorella di Tiberio Gracco e Gaio Gracco e moglie di Publio Cornelio Scipione Emiliano
Sempronia – moglie di Decimo Giunio Bruto
Gens Sempronia – gens romana